Ledizione 1905 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Ferencvárosi TC, che conquista il suo secondo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Jenő Károly dell'MTK con 23 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente

Verdetti 
 Ferencvárosi TC campione d'Ungheria 1905.
 MAFC retrocesso in Nemzeti Bajnokság II.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1905
Campionato ungherese di calcio